Зидов () — немецкая фамилия:

 Карл Леопольд Адольф Зидов (1800—1882) — протестантский богослов.
 Пауль Зидов (1851—1925) — немецкий миколог.
 Ханс Зидов (1879—1946) — немецкий ботаник и миколог, сын Пауля Зидова.
 Эмиль фон Зидов (1812—1873) — немецкий географ и картограф.
 Макс фон Сюдов (1929—2020) — шведский актёр.

См. также 
 Фон Сюдов